

Топонім 

Се́тунь () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Сетунь — річка в Москві, притока Москви, довжиною 38 км.
 Сетунь — річка в Московській області, притока Москви, довжиною 20 км.
 Сетунь — місцевість на заході Москви в районі однойменної річки.
 Сетунь — залізнична платформа Білоруського напрямку Московської залізниці.
 Сетунь Велика — колишнє селище в Московській області, з 1960 року в межі м. Москви.
 Сетунь Мала — село в Одинцовському районі Московської области, входить до Новоівановського міського поселення.

Інше 
 «Сетунь» — мала радянська ЕОМ на основі трійкової логіки (1959 р.).
 «Сетунь» — радянське/російське кабельне судно проекту 1172.

Див. також 
 Сетунька